Pat O’Brien (1899–1983) amerikai színművész
Pat O’Brien, (1968) amerikai gitáros és dalszerző